Ogre kan syfta på:

Ogre3D – en grafikmotor
Ogre/True Ogre – två fiktiva karaktärer i fightingspelet Tekken
Nivek Ogre (1962–), en kanadensisk artist

Geografi

Lettland 

 Ogre (vattendrag) – vattendrag, 
 Ogre – kommunhuvudort, Ogres novads, 
 Ogres novads – en kommun 
 Ogre distrikt – ett tidigare administrativt distrikt i Lettland –2009

Robotskapade Lettlandförgreningar